207. Infanterie-Division steht für:

 207. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 207. Infanterie-Division (Wehrmacht), deutsche Infanteriedivision des Heeres im Zweiten Weltkrieg im Wehrkreis II

Siehe auch:
 207. Division